Herrera de Pisuerga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Herrera de Pisuerga (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Herrera de Pisuerga (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar